Maurice Andrieu peut désigner :

 Maurice Andrieu (1813-1887), homme politique français ;
 Maurice Andrieu (1913-1993), homme politique français ;
 Maurice Andrieu (1933-2011), artiste français.

Voir aussi 

 Maurice Andrieux (1925-2008), homme politique français.